Centrale Brouwerij Victoria, erfgoed en een voormalige brouwerij te Hamme
 Brouwerij Victoria (Aaigem), een voormalige brouwerij te Aaigem
 Brouwerij Victoria (Aarschot), een voormalige brouwerij te Aarschot ook gekend onder de naam Brouwerij Valvekens